Almaraz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almaraz (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Almaraz (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar